El nombre Ahhotep, Aahhotep o Ahhotpe puede referirse a:

 Ahhotep I, reina egipcia de finales de la dinastía XVII. 
 Ahhotep II, reina egipcia, hermana y Gran Esposa Real de Amenofis I, dinastía XVIII.